Kuta Alam (plaats), een plaats in Indonesië
Kuta Alam (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing